Il doppio  del Malaysian Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Eric Butorac e Raven Klaasen erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno da Andre Begemann e Julian Knowle.

Marcin Matkowski e Leander Paes hanno sconfitto in finale Jamie Murray e John Peers per 3–6, 7–65, [10–5].

Teste di serie

  Eric Butorac /  Raven Klaasen (primo turno)
  Jamie Murray /  John Peers (finale)

  Dominic Inglot /  Florin Mergea (semifinale)
  Marcin Matkowski /  Leander Paes (Vincitori)

Wildcard

  Nick Kyrgios /  Syed Mohd Agil Syed Naguib (primo turno)

  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Malaysian Open 2014
ATP World Tour 2014